Tcherkaske (oblast de Dnipropetrovsk)
 Tcherkaske (oblast de Donetsk)

uk:Черкаське